Krhov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Krhov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Krhov (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar